Bianca Maria Fusari – attrice italiana (1932 – )
Charley Fusari – pugile statunitense (1924-1985)
Luciano Fusari – ex calciatore italiano (1928 – )
Rob Fusari – produttore musicale statunitense